Plaats in Indonesië
Parmeraan (Dolok), een plaats in het regentschap Padang Lawas Utara van de provincie Noord-Sumatra
Parmeraan (Hulu Sihapas), een plaats in het regentschap Padang Lawas Utara van de provincie Noord-Sumatra